Breiteben ist der Name folgender Orte:

 Breiteben (Gemeinde Pischelsdorf), Ortsteil von Pischelsdorf am Kulm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Breiteben (St. Martin in Passeier), Ortsteil von St. Martin in Passeier, Südtirol, Italien